Суже () — муніципалітет у Франції, у регіоні Центр-Долина Луари, департамент Луар і Шер
 Суже () — муніципалітет у Франції, у регіоні Центр, департамент Ендр